Oswego bezeichnet verschiedene Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Oswego (Illinois)
 Oswego (Indiana)
 Oswego (Kansas)
 Oswego (Montana)
 Oswego (New York)
 Oswego (North Carolina)
 Oswego (South Carolina)
 Oswego (Tennessee)
 Oswego Beach (New York)
 Oswego Bitter (New York)
 Oswego Center (New York)
 Town of Oswego, ein Ort westlich der Stadt Oswego (New York)
 Oswego County, Verwaltungseinheit im Bundesstaat New York

 Fort Oswego, eine britische Befestigung des 18. Jahrhunderts an der Mündung des Oswego River in den Ontariosee

Fließgewässer
 Oswego River (Wading River), einen Nebenfluss des Wading River in New Jersey
 Oswego River (Ontariosee), einen Fluss im Bundesstaat New York